Гелена Сукова і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Александра Фусаї і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Яюк Басукі і Кароліна Віс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (фінал)
 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (півфінал)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1998 Doubles Draw 

1998
Тур WTA 1998
1998 у французькому спорті